Robert Woodruff Anderson, guionista i dramaturg estatunidenc.
 Robert Anderson Hall, lingüista estatunidenc especialista en llengües romàniques.